Томбо — фамилия. Известные носители:

 Август Томбо (; 1842—1878) — немецкий арфист.
 Клайд Уильям Томбо (; 1906—1997) — американский астроном.